Itaqui é um bairro brasileiro localizado na cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão.

Está localizado na área Itaqui-Bacanga. É um bairro médio, que tem o Porto do mesmo nome do bairro, onde saem minérios da Serra dos Carajás, irnaugurado em 1985.

Referências 

Bairros de São Luís (Maranhão)